Ри́дель () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Ридель, Август (1799—1883) — немецкий художник.
 Ридель, Александр Александрович (около 1810—1875) — русский вице-адмирал, начальник Инженерного училища морского ведомства.
 Ридель, Бернгард (1846—1916) — немецкий хирург, прозектор анатомии в Ростоке, профессор и директор хирургической клиники в Йене с 1888 года.
 Ридель, Генрих Август (1748—1810) — немецкий архитектор.
 Ридель, Даниил Семёнович (1884—1933) — советский дипломат, участник Гражданской войны, разведчик.
 Ридель, Дитер (род. 1947) — немецкий футболист, олимпийский чемпион 1976.
 Ридель, Зигфрид (1918—2018) — военный и политический деятель ГДР, генерал-лейтенант.
 Ридель, Карл (1827—1888) — немецкий музыкант
 Ридель, Клаус (1907—1944) — немецкий пионер ракетной техники.
 Ридель, Клаус Йозеф (1925—2004) — австрийский изобретатель и производитель винных бокалов.
 Ридель, Ларс (род. 1967) — немецкий легкоатлет, олимпийский чемпион 1996, чемпион мира 1991, 1993, 1995, 1997, 2001 в метании диска.
 Ридель, Людвиг (1790—1861) — немецкий ботаник.
 Ридель, Оливер (род. 1971) — немецкий музыкант, бас-гитарист группы Rammstein.
 Ридель, Петра (1964) — восточно-германская пловчиха.
 Ридель, Роберт (род. 1934) — советский горный инженер, Лауреат Государственной премии СССР.
 Ридель, Рышард (1956—1994) — польский блюз-певец и автор текстов, вокалист ансамбля Dżem.
 Ридель, Эдуард фон (1813—1885) — немецкий архитектор.

Производные названия 
 «Теодор Ридель» — немецкий эскадренный миноносец типа 1934A.
 Ридель — крупный древний ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.

Примечания